Григо́рий Иса́евич Лебеди́нский (7 ноября 1906, Шпола — 12 мая 1997, Одесса) — советский архитектор, инженер-подполковник запаса.

Биография 
Григорий Исаевич родился 7 ноября 1906 года в городе Шпола в семье Исая Юдковича Лебединского (1871—1941) и Ревеки Григорьевны Лебединской (1877—1941).

Родители вместе с братом Львом Исаевичем Лебединским погибли от рук немецко-фашистских захватчиков.

С 31 июля 1938 года по 31 августа 1941 года работал главным архитектором «Гипрограда» в Харькове.

Участник Великой Отечественной войны.

С 1941 по 1943 год служил на Юго-Западном фронте.

С 1943 по 1945 служил на 1-м Украинском фронте. 

С 1945 года по 1950 год, занимался проектированием советских объектов на территории Германии.

С 1956 года проектировал и строил жилые и общественные сооружения в «Сары-Шагане» (город Приозёрск)

С 1963 года работал в «Гипрограде» (Одесса).

Семья 
Жена — Берта Давыдовна Шмозберг.

Сын — Михаил Лебединский, 1949 года рожд..

Проекты

Реализованные 
 Дом Культуры Моряков, Мариуполь, проект 1936 год (1940)
 Жилой дом на 40 квартир, Харьков (1937)
 Дома культуры, Кадиевка (реконструкция; 1937)
 Жилой дом на 50 квартир, Харьков (1937)
 Дом советов, Ворошиловград (конкурсная работа, первая премия; 1939)
 Мост через Вислу (1944)
 Восстановление мостов в Вене, Австрия (1945)
 Реконструкция клубного здания (Карлхорст, Германия; 1946)
 Принимал участие в строительстве мемориала в Трептов-парке, Берлин, Германия (1947)
 Принимал участие в строительстве посольства СССР в Германии, Берлин (1949—1950) Работал под руководством Главного архитектора МИД СССР А. Я. Стрижевского. Скульптуру советского посольства создал художник В. Н. Масютин.
 Ракетный полигон «Сары-Шаган», Приозёрск (1956—1961)
 Дом культуры Одесского политехнического института, реконструкция 1-го корпуса, благоустройство территории (1965—1968)
 Детальная планировка жилмассива Таирова, Одесса (1966—1967)
 Детальная застройки поселка Котовского, Одесса (1969)

Не реализованные 
 Дворец советов, Москва (конкурсная работа, поощрительная премия; 1931—1932)
 Правительственный центр, Киев (конкурсная работа, вторая премия; 1934)
 Здание райкома Компартии Украины, Мариуполь (1935)
 Кинотеатр на 400 мест (конкурсная работа, третья премия; 1940)
 Сборно-разборная казарма на 240 человек (1953)
 Пантеон, Москва (конкурсный проект; 1954)
 Кинотеатр на 800 посадочных мест (1956)
 Генеральный план реконструкции Арциз Одесской области (1966)
 Реконструкции центра Одессы (конкурсная работа, третье место; 1968)
 Детальная планировки жилого района «Молдаванка-II», Одесса (1969)
 Реконструция района Ближние Мельницы, Одесса (1969)
 Детальная застройка Ильичевска (1970)
 Серия частных коттеджей (1993—1995)
 Проект бизнес-центра, Одесса (1995; конкурсная работа, второе место)

Награды 

 Орден Отечественной войны II степени
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За отвагу»
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За победу над Германией»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Медаль «За безупречную службу»

См. также 
 Посольства СССР в Германии
 Стрижевский, Анатолий Яковлевич
 Сары-Шаган (полигон)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 «Подвиг народа» Г. И. Лебединский. Медаль «За отвагу».
 Arch.inform. Здание Российского Посольства в Берлине.

Градостроители СССР
Архитекторы СССР
Архитекторы Украины
Архитекторы Луганска
Политработники Великой Отечественной войны
Архитекторы Харькова
Архитекторы Одессы